Avignon ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Avignon, Stadt im französischen Département Vaucluse, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
 Arrondissement Avignon
 Kanton Avignon-Est
 Kanton Avignon-Nord
 Kanton Avignon-Ouest
 Kanton Avignon-Sud
 Avignon (regionale Grafschaftsgemeinde), in der kanadischen Provinz Québec
 Avignon-lès-Saint-Claude, Gemeinde im französischen Département Jura

Avignon ist der Name oder Namenszusatz folgender Personen:
 Franz Lambert von Avignon (1487–1530), evangelischer Theologe
 Jim Avignon (* 1968; eigentlich Christian Reisz), deutscher Pop-Art-Künstler